Tenjo kan syfta på:

Colombia 

 Tenjo (kommun), Cundinamarca, 
 Tenjo (ort), Cundinamarca,

Indonesien 

 Desa Tenjo, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Tenjo, distrikt, Jawa Barat,